Westpoint (omroep), een West-Vlaamse lokale omroep
Westpoint (Apeldoorn), een flatgebouw in Apeldoorn, voormalig stadskantoor
Westpoint (Tilburg), een flatcomplex met woontoren in Tilburg
Amsterdam Westpoint, een deel van het Amsterdamse havengebied

Zie ook
West Point (doorverwijspagina)